Schloss Winkl steht für
 Schloss Winkl (Oberbayern)
 Schloss Winkl (Oberalm)
 Schloss Winkl (Taufkirchen)
Siehe auch:
 Schloss Winkel
 Schloss Winklberg
 Burg Winkel
 Turmhügel Winkl